Victor Victoria, Víctor/Victoria o ¿Víctor o Victoria? pueden referirse a:

Espectáculos 
 Victor Victoria (1982), película estadounidense dirigida por Blake Edwards;
 Victor/Victoria (1995), musical basado en la película de 1982;
 Victor/Victoria (1995), película para TV dirigida por Blake Edwards - adaptación del musical de 1995;
Variante Viktor und Viktoria
 Viktor und Viktoria (1933), película alemana dirigida por Reinhold Schünzel;
 Viktor und Viktoria (1967), película alemana dirigida por Karl Anton;
Variante Viktor og Viktoria
 Viktor og Viktoria (1993), película danesa dirigida por Linda Wendel;